Wej-che může znamenat pojmenování pro několik čínských řek:

 Wej-che (přítok Žluté řeky) – přítok Žluté řeky
 Wej-che (zdrojnice Chaj-che) – zdrojnice Chaj-che